Belovo – comune della Bulgaria
 Belovo – città della Russia

Pagine correlate 
 Belov
 Belovskij rajon